O Campeonato Catarinense de Futebol de 1925, então chamado de Citadino de Florianópolis, foi disputado por 8 equipes, sendo que duas abandonaram pelo meio a competição, e tiveram seus pontos cancelados.

Classificação final 
1°) Externato
2°) Avaí
3°) Atlético Florianópolis
4°) Internato
4°) Trabalhista
6°) Figueirense

Torneio Início 
O campeonato também possuiu um torneio início, que foi vencido pelo Avaí.

1925
Futebol de 1925 no Brasil
1925 em Santa Catarina